Do 12 steht für:
 Dornier Do 12, ein Kleinflugboot

DO-12 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO12